Бле́йлок, также Блэ́лок () — английская фамилия. Известные носители:

 Блейлок, Альфред (1899—1964) — американский кардиохирург.
 Блэлок, Джолин (род. 1975) — американская актриса.

См. также 
 Блэйлок, Муки (; род. 1967) — американский баскетболист.

Примечания